Reinsfeld (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Reinsfeld (Thüringen), een plaats in de gemeente Arnstadt in de Duitse deelstaat Thüringen